Dit is de kalender van een schrikkeljaar dat begint op dinsdag, zoals 2008 en 2036.

De volgende jaren hebben een kalender in een schrikkeljaar dat op een dinsdag begint:

Kalender, Schrikkel 2